Xanthe () ist ein altgriechischer Name im Femininum. Die neugriechische Namensform lautet Xanthi.

Träger des Namens in der altgriechischen Namensform sind:

 Xanthe (Tochter des Okeanos), eine Okeanide der griechischen Mythologie
 Xanthe (Amazone), eine Amazone der griechischen Mythologie
 (411) Xanthe, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Titularbistum Xanthe, ein Titularbistum der römisch-katholischen Kirche
 Xanthe Terra, eine Hochlandregion auf dem Mars

Trägerinnen des weiblichen Vornamens sind:
 Xanthe Mallett, forensische Anthropologin, Kriminologin, Mitwirkende in der TV-Serie „History Cold Case“

Siehe auch: Xanthi